Myconius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Myconius
 Oswald Myconius

Efternamn